Финал Кубка шотландской лиги 1986 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1986/87, состоявшийся 26 октября 1986 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Обладателями трофея стали футболисты «джерс» — на их голы в исполнении Дейви Купера и Иана Дюрранта, «кельты» смогли ответить лишь результативным ударом Брайана Макклера.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1986
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1986 году
События 26 октября
Октябрь 1986 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1986 году